Dejan Stanković (ur. 1978) – serbski piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Dejan Stankovic (ur. 1985) – szwajcarski piłkarz plażowy